Olaszország
Tronzano Lago Maggiore, település Olaszországban, Lombardia régióban, Varese megyében
Tronzano Vercellese, település Olaszországban, Piemont régióban, Vercelli megyében